Чоловічий турнір з бадмінтону у парному розряді на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходив з 28 липня по 5 серпня у Вемблі Арені. В турнірі взяли участь 32 спортсмени із 14 країн.

Призери

Формат змагань 
Змагання розпочинались із попереднього етапу: спортсмени розподілилися на 4 групи по 4 пари, і кожна пара грала з кожною у своїй групі. Дві найкращі пари з кожної групи переходили у плей-оф змагань, де і визначалися медалісти.

Кваліфікація<small> 

Після кваліфікаційного відбору список учасників виглядав так:

Результати

Груповий етап

Група A

Група B

1 Пара Адам Цваліна / Міхал Логош знялась зі змагань через травму у третьому сеті першого матчу.

Група C

Група D

Фінальні етапи

Примітки

Джерела 
 Змагання з бадмінтону на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні